Gouvernement Wilmès peut qualifier plusieurs gouvernements dirigés par la femme politique belge francophone Sophie Wilmès :

deux gouvernements fédéraux :
 gouvernement Wilmès I du  au  ; 
 gouvernement Wilmès II du  au .